Aufseß ist ein geographischer Name:
 Aufseß, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Aufseß (Fluss), Fluss in der Fränkischen Schweiz, rechter Zufluss der Wiesent bei Doos, Gemeinde Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

Aufseß steht zudem für:
 Aufseß (Adelsgeschlecht), edelfreies fränkisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Aufseß

Aufseß ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von und zu Aufseß (1925–2013), deutscher Forstwirt und langjähriger Vorstandsvorsitzender des Evangeliums-Rundfunk (ERF) International
 Carl Siegmund von Aufseß (1684–1745), letzter Graf von Aufseß
 Caroline von Aufseß (1768–1828), deutsche Hofdame; Oberkammerherrin
 Conrad von Aufseß, Ritter und Amtmann in Hof
 Friedrich III. von Aufseß († 1440), Bischof von Bamberg
 Friedrich Wilhelm von Aufseß (1758–1821), preußischer Gutsbesitzer und Jurist

 Jodokus Bernhard von Aufseß (1671–1738), Kanoniker in Bamberg und Würzburg
 Otto von Aufseß (1825–1903), deutscher Politiker, MdR